Albert Baltus (1910-2001), Belgisch politicus
 Baltus Hendrik Pekelharing (1848-1922), Nederlands econoom en hoogleraar
 Baltus Koker (1869-1929), Nederlands burgemeester
 Baltus Oostburg (1928-2002), Surinaams medicus en politicus
 Georges-Marie Baltus (1874-1967), Belgisch kunstschilder
 Jean Baltus (1903-1996), Belgisch arts en senator
 Jennifer Baltus-Möres (1983), Belgisch politica
 Martin Baltus (1953), Nederlands roeier
 Mieke Baltus (1968), Nederlands burgemeester
 Peter Baltus (1972), Nederlands powerlifter
 Ton Baltus (1965), Nederlands atleet